The Bridge of San Luis Rey puede hacer referencia a:

 The Bridge of San Luis Rey, novela de 1927 
 The Bridge of San Luis Rey, película de 1929
 The Bridge of San Luis Rey, película de 1944
 The Bridge of San Luis Rey, película de 1958
 The Bridge of San Luis Rey, película de 2004.